Алексей Алексеевич Гера́симов:
 Герасимов, Алексей Алексеевич (род. 1975) — российский политик, глава города Каменск-Уральского.
 Герасимов, Алексей Алексеевич (род. 1993) — российский футболист.